MGV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Margaret River Station (Australia)